

Geografia

Svizzera 
 Cottens – comune nel distretto della Sarine (Canton Friburgo)
 Cottens – comune nel distretto di Morges (Canton Vaud)